Deze pagina toont een chronologisch en gedetailleerd overzicht van de interlands die het Oekraïens voetbalelftal speelde in de periode 1990 – 1999 na de ontmanteling van de Sovjet-Unie als eenheidsstaat.

Interlands

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

 

 

1990
O